


Lista de mai jos conține localitățile din județul Neamț.

Vezi și 
Județele României

Neamț
Localități
 Listă, Localități